Bundestagswahlkreis 27 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Oldenburg – Ammerland (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Friesland – Wilhelmshaven (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Cloppenburg – Vechta (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Cloppenburg (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Bersenbrück – Lingen (1949 bis 1961)